Модзеле́вский () — польская фамилия, многочисленная в прежней Закрочимской Земле. Известные носители:

 Модзелевский, Зыгмунт (1900—1954) — польский политик и дипломат.
 Модзелевский, Кароль (1937—2019) — польский политик и историк-медиевист.
 Модзелевский, Станислав (также известный как «Вампир из Галковки»; 1929—1969) — польский серийный убийца, осуждённый за ряд убийств, совершенных в период с 1952 по 1967 год.
 Модзелевский, Стэнли (более известный как Стэнли Штуц, 1920—1975) — американский профессиональный баскетболист, арбитр и тренер.